Палаццо Корнер-Спинелли, Палаццо Ландо Корнер-Спинелли, () — дворец в Венеции, на левом берегу Гранд-канала в сестиере (районе) Сан-Марко (Campielle del Teatro, San Marco), фасад которого обращён к Большому каналу. Один из характерных образцов городского палаццо переходного периода между венецианской готикой и ренессансом.

История 
Здание было построено по заказу венецианской семьи Ландо в период между 1485 и 1490 годами. В 1542 году Пьетро Ландо, архиепископ Кандии (не путать с одноимённым дожем), продал его Дзуано Корнеру, который искал новый дом после того, как разрушительный пожар уничтожил его дворец в районе Сан-Поло.

С 1740 по 1810 год палаццо сдавался в аренду семье Спинелли, а затем был продан семье Корнольди. Спинелли были богатой семьёй торговцев шёлком из Кастельфранко-Венето. В 1850 году дворец стал собственностью знаменитой танцовщицы Марии Тальони, которой также принадлежали Палаццо Джустиниан-Лолин, Бардзицца и Ка-д’Оро, подаренные ей русским князем А. В. Трубецким в 1847 году. Владельцем здания в XIX веке был известный венецианский коллекционер Джузеппе Салом, который собрал во дворце значительную коллекцию картин Пьетро Лонги и других живописцев его времени. Затем в здании разместили текстильную фабрику семьи Рубелли. Сегодня здание принадлежит Лоренцо Рубелли.

Архитектура 
Ранее считалось, что дворец построен архитектором Мауро Кодуccи. Ныне его относят к школе мастера, поскольку архитектура здания значительно отличается от других произведений этого архитектора.

Палаццо Корнер-Спинелли является примером перехода от готических форм, преобладавших в Венеции до XV века, к новым линиям эпохи Возрождения, которые, в частности, напоминают архитектуру Палаццо Вендрамин-Калерджи. Такие же двойные арочные окна, называемые венецианскими. Первый этаж c главным порталом, выходящим на канал, выделен рустом, второй и третий — парадные (). Углы здания выделены пилястрами, фриз венчающего карниза украшен лепными гирляндами.

Внутри здания Джованни Корнаро установил камины во всех больших комнатах, в одной сохранился камин XVI века работы Якопо Сансовино. При новых владельцах архитектор Микеле Санмикели при участии Джорджо Вазари полностью переделал интерьеры дворца.

Примечания

См. также 
 Список дворцов Венеции

Ссылки 
 

Архитектура Венеции
Корнер-Спинелли
Дворцы, построенные в XV веке
Здания и сооружения Сан-Марко